Caneto ima više značenja:
 Caneto, Imperia
 Caneto, Parma